Rafael Nadal era il detentore del titolo da due anni e si è riconfermato battendo in finale Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (campione)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  David Goffin (semifinale)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)

 Chung Hyeon (ritirato)
 Albert Ramos-Viñolas (terzo turno)
 Adrian Mannarino (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Andrej Rublëv (ritirato)
 Kei Nishikori (secondo turno, ritirato)
 Fernando Verdasco (ritirato)
 Karen Chačanov (terzo turno)

Wildcard 

  Novak Đoković (secondo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Pedro Martínez (primo turno)

 Jaume Munar (secondo turno)
 Tommy Robredo (primo turno)

Qualificati 

  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Il'ja Ivaška (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (secondo turno)

 Martin Kližan (quarti di finale)
 Corentin Moutet (primo turno)
 Ricardo Ojeda Lara (primo turno)

Lucky loser 

  Alexey Vatutin (primo turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)

 Jozef Kovalík (terzo turno)
 Pablo Andújar (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2018